Pterozonium kan syfta på:

 Pterozonium (djur) – ett släkte av mångfotingar
 Pterozonium (växter) – ett släkte av växter